Ли́лли () — английская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Лилли, Беатрис (1894—1989) — канадская комедийная актриса.
 Лилли, Джен (род. 1984) — американская актриса.
 Лилли, Джон Каннингем (1915—2001) — американский врач-психоаналитик, учёный-нейробиолог.
 Лилли, Дэвид (род. 1975) — английский профессиональный снукерист.
 Лилли, Кендра (род. 1991) — канадская кёрлингистка.
 Лилли, Кристин (также: Лилли-Хиви; род. 1971) — американская футболистка.
 Лилли, Кристина (род. 1963) — актриса американского происхождения, более известная по ролям в латиноамериканских сериалах.
 Лилли, Леонард (1923—1993) — американский лётчик-ас.
 Лилли, Метта (1709—1788) — автор первого (из известных) дневника, написанного женщиной в Швеции.
 Лилли, Тейлор (род. 1988) — американская профессиональная баскетболистка.
 Лилли, Уильям (1602—1681) — английский астролог.
 Лилли, Эванджелин (род. 1979) — канадская актриса.
 Лилли, Эдмунд (ум. 1716) — английский художник-портретист.

Топоним 
 Лилли — деревня в волости Ания уезда Харьюмаа (Эстония).
 Лилли — деревня в волости Мульги уезда Вильяндимаа (Эстония).

См. также 
 Лили